Der Name Chortiatis ( ; englische Transkription Hortiatis) bezeichnet:

 Chortiatis, ein griechisches Bergmassiv in den Regionalbezirken Thessaloniki und Chalkidiki der Region Zentralmakedonien
 Chortiatis (Gemeindebezirk), ein griechischer Gemeindebezirk in der Region Zentralmakedonien
 Chortiatis (Wind), ein am gleichnamigen Berg in Griechenland auftretender Fallwind